Vincent-Bréchignac est le patronyme familial de trois frères ayant tous travaillé dans le domaine du cinéma.

 Francis Vincent-Bréchignac (1897-1947), directeur de production et scénariste ;
 Hubert Vincent-Bréchignac (1899-1955), directeur de production et producteur de cinéma ;  
 Jean Vincent-Bréchignac (1901-1981), dialoguiste, écrivain, journaliste, parolier, scénariste.